Арте́мий Влади́мирович Магу́н (род. 3 июля 1974, Ленинград, СССР) — российский философ, политический теоретик, специалист по диалектике, социальный исследователь. PhD в области политологии Мичиганского университета и доктор философии Страсбургского университета (2004), кандидат философских наук (2009). Директор центра практической философии «Стасис» Европейского университета в Санкт-Петербурге. Сын социолога Владимира Магуна.

Биография 
 2020 — директор центра практической философии «Стасис» Европейского университета в Санкт-Петербурге
 2012 — 2020 — профессор политической теории демократии, факультет социологии и философии Европейского Университета в Санкт-Петербурге
 2011—2018 — декан, факультет политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге
 2017—2018 — приглашенный профессор Бард-колледжа
 2004 Доктор Страсбургского университета в области философии
 2003 Доцент факультета свободных искусств и наук СПбГУ
 2003 PhD Мичиганского университета в области политологии
 2000 Диплом углубленного образования по философии в Страсбургском университете
 1999 Кандидат на получение степени доктора в области политологии Мичиганского университета
 1998 Магистр в области политологии Мичиганского университета
 1996 Специалист, Московский Государственный Университет, факультет психологии

Научная и публицистическая деятельность 
Ввёл в политическую теорию концепции «негативной революции», которую он развивает в книге «Negative Revolution. Modern Political Subject and its Fate after the Cold War» (рус. «Отрицательная революция. К деконструкции политического субъекта»), где философски анализируется российская история после перестройки в сравнении с Французской революцией и демонстрируется негативистская изнанка революции. Книга получила положительную оценку ведущих авторов в политической теории, таких как Джоди Дин и Жан-Люк Нанси.

Продолжает разрабатывать оригинальную диалектику негативности в книге «Искус небытия».

Автор статей в ведущих журналах по социально-политической теории (Telos, Rethinking Marxism, New German Critique, History of Political Thought и др.). Редактор рецензируемого журнала «Стасис». Организатор и соорганизатор международных конференций и семинаров. Автор книг «Единство и одиночество» (курс политической философии), «Демократия. Демон и гегемон» (популярная история понятий), «Искус небытия. Отрицательная эстетика». Редактор-составитель и автор глав книг: «Politics of the One and the Many in Contemporary Thought» (Bloomsbury 2013) и «The Future of the State» (Rowman and Littlefield 2020). Один из редакторов и соавтор книги «Политика аполитичных» о протестах в России 2011—2013 гг.

Участвует в различных научно-популярных проектах, занимается публицистикой, принимает участие в передачах на телевидении в качестве гостя и эксперта. Разработал ряд курсов по философии на платформе «Арзамас».

Постоянный автор популярных статей по философии на сайте Republic.

Автор статей о Ханне Арендт, Алене Бадью, неомарксизме, философском понятии «событие» в энциклопедическом словаре «Современная западная философия».

Организатор регулярной зимней школы по практической философии «Холодная голова».

Член творческой платформы «Что делать?».

Библиография

Книги и главы в книгах 
* 2022 От триггера к трикстеру: энциклопедия диалектических наук. Т. 2. Негативность в этике. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 2020 Искус небытия: энциклопедия диалектических наук. Т. 1. Отрицательная эстетика. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 2020 The Future of the State: Philosophy and Politics (Future Perfect: Images of the Time to Come in Philosophy, Politics and Cultural Studies). Rowman & Littlefield Publishers (editor and author of chapter Civitas Paradoxa, or: The Dialectical Theory of State).
 2016 Демократия: Демон и гегемон. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.
 2014 Политика аполитичных: Гражданские движения в России 2011—2013 годов. Коллективная монография. М.: НЛО. (редактор и соавтор)
 2013 Negative Revolution. Modern Political Subject and its Fate after the Cold War. NY-L. Bloomsbury.
 2013 Politics of the One. NY-L.: Continuum (editor and author of chapters «The Concept of One: From Philosophy to Politics» and «Unity and Solitude»)
 2011 Единство и одиночество: курс политической философии Нового времени. М.: НЛО.
 2009 La révolution négative. La déconstruction du sujet politique. Paris: Harmattan
 2008 Отрицательная революция. К деконструкции политического субъекта. СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Статьи 

 2019 Левая теория авторитарного социал-демократического государства // Логос. 2019. № 6 (133). С. 117—146.
 2018 Lenin on Democratic Theory // Studies in East European Thought. 2018, Vol. 70, Issue 2-3. P. 141—152.
 2017 Диалектика истории Бориса Поршнева // Стасис. 2017. Т.5, № 2. С. 476—509.
 2017 The Intellectual Heritage of the 1917 Revolution: Reflection and Negativity // Constellations. 2017. Vol. 24, issue 4. P. 580—593.
 2017 Spontaneity and Revolution // South Atlantic Quarterly. 2017. Vol. 116, № 4.
 2017 Постмодернистский апокалипсис Виктора Пелевина // Стасис. 2017. Т.5, № 1. С. 104—122.
 2016 Hysterical Machiavellianism. Russian Foreign Policy and the International Non-Relation // Theory and Event. 2016. Vol. 19, issue 3.
 2015 Понятие события в философии Владимира Бибихина // Стасис. 2015. Т.3, № 1. С. 134—155.
 2014 Negativity in Communism: Ontology and Politics // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13, № 1. С. 9-25.
 2014 Протестное движение 2011—2012 годов в России: новый популизм среднего класса // Стасис. 2014. Т.2, № 1. С.192-227.
 2013 De Negatione: What Does It Mean to Say No? // Stasis. 2013. № 1. P. 6-41.
 2013 К истокам мрачных чувств // Неприкосновенный запас.2013. № 89.
 2010 Marx’s Theory of Time and the Present Historical Moment, Rethinking Marxism // A Journal of Economics, Culture & Society. 2010. № 22(1). P.90-109.
 2010 Перестройка как консервативная революция? // Неприкосновенный запас. 2010. № 6 (74).
 2010 Отрицательная революция Андрея Платонова // Новое литературное обозрение. 2010. № 106.
 2007 The Post-Communist Revolution in Russia and the Genesis of Representative Democracy. Redescriptions. // Yearbook of Political Thought and Conceptual History. 2007. № 11. P.61-78.

Номинации и премии 
 2020 премия Андрея Белого в номинации гуманитарные исследования (книга «Искус небытия: энциклопедия диалектических наук. Отрицательная эстетика. Том 1»).
 2011 шорт-лист премии Андрея Белого в номинации гуманитарные исследования (книга «Единство и одиночество. Курс политической философии Нового времени»).
 2008 шорт-лист премии Андрея Белого в номинации гуманитарные исследования (книга «Отрицательная революция. К реконструкции политического субъекта»).

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте Европейского университета в Санкт-Петербурге
 Страница Артемия Магуна на сайте Факультета свободных искусств и наук СПбГУ
 Статьи Артемия Магуна на сайте творческой платформы «Что делать?»
 Сайт журнала «Стасис»
 Статьи Артемия Магуна на сайте Slon.ru
 Курс Артемия Магуна на сайте Arzamas
 Страница Артемия Магуна на сайте Теории и практики
 Лекции Артемия Магун на сайте «Лекториум»
 Статьи и рецензии Артемия Магуна на сайте журнала «Сеанс»
 Статьи Артемия Магуна на сайте «Журнального зала»
 Интервью Александра Секацкого с Артемием Магуном на «Пятом канале» в программе «Ночь на пятом»
 Лекция Артемия Магуна о демократии на канале «100ТВ»
 Лекция Артемия Магуна о перестройке на канале «100ТВ»

Философы России
Преподаватели Европейского университета в Санкт-Петербурге
Кандидаты философских наук
Политологи России
Выпускники факультета психологии МГУ
Преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета
Доктора философии по политологии